Phaeton oder Phaethon (altgriechisch Φαέθων „der Strahlende“) steht für:

 Phaethon (Mythologie), Sohn des griechischen Gottes Helios bzw. von Helios’ Schwester Eos
 Phaethon, eines der Pferde der griechischen Göttin Eos, siehe Eos (Mythologie)
 Phaëton (Oper), Oper von Jean-Baptiste Lully
 einen Roman von Wilhelm Waiblinger
 Phaeton (Fuhrwerk), eine Herrenkutsche
 Phaeton (Karosseriebauform), Karosserieform für Automobile in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts
 Phaethon (Gyeongju World), Achterbahn im südkoreanischen Vergnügungspark Gyeongju World
 Phaethon, wissenschaftlicher Gattungsname der Tropikvögel
 Phaeton (Planet), neuzeitlicher hypothetischer Planet
 Phaethon (Φαέθων), antike Bezeichnung für Jupiter (Planet)
 (3200) Phaethon, Asteroid
 HMS Phaeton (1782), Fregatte der Royal Navy
 VW Phaeton, Pkw-Modell von Volkswagen
 Chrysler Imperial Parade Phaeton, Pkw-Modell von Chrysler

akademischer Beiname:
 Phaethon I. (1661): Elias Schmidt (1630–1690), deutscher Mediziner und Mitglied der Leopoldina
 Phaethon II. (1686): Johann Heinrich Schmidt (1660–1723), deutscher Mediziner und Mitglied der Leopoldina
 Phaethon III. (1690): Johann Baptista Scaramuck (um 1690), deutscher Mediziner und Mitglied der Leopoldina
 Phaethon IV. (1722): Johann Christoph Schmidt (1700–1724), deutscher Mediziner und Mitglied der Leopoldina
 Phaethon V. (1767): Johann Balthasar Stolle (1737–1823), deutscher Mediziner und Mitglied der Leopoldina

der Familienname Folgender Personen:
 Matthias Phaeton (* 2000), französischer Fußballspieler